Див. 

Лариса Кузнецова: 

 Кузнецова Лариса Олександрівна — голова управи Перово.
 Кузнецова Лариса Андріївна (. 1959) — радянська і російська актриса.
 Кузнецова Лариса Григорівна (Кукліна; . 1990) — російська біатлоністка. Сторінки зі списками однофамільців-тезок